Baines is een geslacht waarvan leden sinds 2000 tot de Belgische adel behoren.

Geschiedenis 
De adellijke tak begint met de architect Georges Baines die op 12 augustus 2000 in de erfelijke adel werd opgenomen met de persoonlijke titel van ridder. Hij had drie kinderen van wie een zoon; deze laatste zette het adellijke geslacht voort. Anno 2017 leefden er twee mannelijke telgen, de laatste geboren in 1980.

Enkele telgen 
Georges ridder Baines (1925-2013), architect
Jhr. Bernard Baines (1951), architect en hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles, chef de famille
Jhr. Max Baines (1980), vermoedelijke opvolger als chef de famille

Belgisch adellijk huis